Kazak kan syfta på:

 Kazak-kirgiziska – ett turkspråk som talas främst i Kazakstan
 Kazak – det turkfolk som till största del bor i Kazakstan i Centralasien, se Kazaker
 Kazak – en invånare i Kazakstan

Se även
 Kasak